Potenza har flere betydninger:

 Potenza (provins) – en provins i Basilicata-regionen i Syditalien.
 Potenza (by) – hovedstad i Basilicata-regionen i Syditalien
 Michel Angelo Potenza – 1723-1800, en italiensk sanglærer der virkede i København fra 1768 og blev den første syngemester ved den syngeskole der blev oprettet i 1773.